L'amazzone mascherata – film diretto da Baldassarre Negroni (1914)
L'amazzone mascherata (Riders of the Purple Sage) – film diretto da Hamilton MacFadden (1931)